Amerikai Egyesült Államok
 King City (Kalifornia)
 King City (Kansas)
 King City (Missouri)
 King City (Ontario)
 King City (Oregon)